Peele ist der Familienname folgender Personen:

 George Peele (1556–1596), englischer Dramatiker
 Jordan Peele (* 1979), Comedian
 Randy Peele (* 1957), Basketballtrainer
 Stanton Peele (* 1946), Autor
 William Walter Peele (1881–1959), US-amerikanischer Bischof

Siehe auch:
 Peel
 Peale
 Peelle
 Pele
 Pehle